Trollsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trollsjön, Eslöv, sjö i Eslövs kommun, 
Trollsjön, Örkelljunga kommun, sjö i Örkelljunga kommun,  (2,3 ha)
Trollsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (1,5 ha)
Trollsjön (Snöstorps socken, Halland), sjö i Halmstads kommun, 
Södra Trollsjön, sjö i Gnosjö kommun,  (49,9 ha)
Trollsjön (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (6,88 ha)
Trollsjön (Tranås socken, Småland), sjö i Tranås kommun, 
Trollsjön (Åkers socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (1,6 ha)
Östra Trollsjön, sjö i Gislaveds kommun och Gnosjö kommun,  (29,2 ha)
Trollsjön (Bergums socken, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun,  (9,53 ha)
Trollsjön (Gunnarsjö socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun, 
Trollsjön (Hemsjö socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Trollsjön (Karl Gustavs socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun, 
Trollsjön (Nykyrka socken, Västergötland), sjö i Mullsjö kommun, 
Trollsjön (Sexdrega socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Trollsjön (Älgarås socken, Västergötland), sjö i Töreboda kommun, 
Trollsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 
Trollsjön, Södermanland, sjö i Botkyrka kommun,  (1,8 ha)
Trollsjön (Frötuna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (7,18 ha)
Trollsjön (Värmdö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun, 
Trollsjön, Värmland, sjö i Karlstads kommun, 
Nördre Trollsjön, sjö i Älvdalens kommun,  (18,4 ha)
Syndre Trollsjön, sjö i Älvdalens kommun,  (24,1 ha)
Trollsjön (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Trollsjön (Silvbergs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Trollsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
Trollsjön, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun, 
Trollsjön, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (32,8 ha)
Trollsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Trollsjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (8,16 ha)
Trollsjön (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Trollsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (11 ha)

Se även
Trollsjön (sång) – en sång av August Söderman
Trollsjön – på samiska: Rissajaure
Trollsjön – ett annat namn på Stora Idgölen i Norra Kvills nationalpark, Småland, 
Trolltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn